Die Abkürzung IPN steht für:
 Infektiöse Pankreasnekrose – eine Viruserkrankung bei Fischen
 Instant Payment Notification – im E-Commerce Voraussetzung zum Sofort-Download digitaler Waren, sofortige Zahlungsbestätigung
 Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften – eine wissenschaftliche Einrichtung in Kiel, siehe Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik
 Instituto Pedro Nunes – eine portugiesische Organisation
 Instituto Politécnico Nacional – spanisch für Nationale Polytechnische Hochschule in Mexiko
 Instytut Pamięci Narodowej – polnisch für Institut für Nationales Gedenken
 Isopropylnitrat – ein Treibstoffzusatz
 Interpenetriertes Polymer-Netzwerk – eine Polymernetzwerk von Copolymer-Kunststoffen

Abkürzung